Сборная Литвы по хоккею с шайбой стала одной из 6 стран участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой в первом дивизионе 2016 года в группе B. Игры группы B проводились в Загребе (Хорватия) c 17 по 23 апреля 2016 года.

Состав

Полевые игроки

Вратари

Главный тренер 
 Бернд Хааке

Ход соревнований 
Кроме сборной Литвы в группе B играли команды Великобритании, Украины, Эстонии, Хорватии и Румынии.
Согласно регламенту, по итогам турнира в группе B, команда, занявшая первое место (сборная Украины), вышла в группу A, а команда, занявшая последнее место, перешла во второй дивизион чемпионата мира 2017 года (сборная Румынии).

В своём первом матче на чемпионате 17 апреля сборная Литвы победила Эстонию со счетом 7 — 2 (2 — 1, 4 — 1, 1 — 0). Шайбы забрасывали Маурас Балтруконис, Угнюс Чижас, Даниель Богдзюль, Нерюс Алишаускас (2), Паулюс Гинтаутас (2).

18 апреля сборная Литвы победила Румынию 5 — 1 (2 — 1, 1 — 0, 2 — 0). Шайбы забрасывали Повилас Веренис, Миндаугас Керас, Нерюс Алишаускас, Арнольдас Босас, Артурас Катулис.

20 апреля сборная Литвы встречалась с командой Великобритании и разгромно уступила ей со счетом 0 — 8 (0 — 4, 0 — 4, 0 — 0). После этого поражения шансы на выход в группу А сильно понизились и кроме побед в оставшихся в двух матчах также зависили от того, как сыграют соперники. Необходимо было не только обыгрывать Украину в следующем матче, но также надеяться на победу самих украинцев над сборной Великобритании.

22 апреля литовцы выполнили первую часть задачи обыграв сборную Украины со счетом 2 — 1 (0 — 0, 0 — 1, 2 — 0). Шайбы у литовцев забросили Угнюс Чижас и Донатас Кумеляускас. Теперь всё зависело от того, как на следующий день Украина сыграет с Великобританией. И украинцы не подвели. Уступая по ходу матча 0 — 1, переломили ход поединка и довели его до победы 2 — 1. После этого сборной Литвы оставалось только обыграть хорватов в основное время матча, чтобы завоевать золотые медали и выйти в группу А первого дивизиона чемпионата мира.

Но в решающей, заключительной встрече чемпионата 23 апреля сборная Литвы не смогла показать свой лучший хоккей и, как следствие, собственными руками упустила такую близкую уже победу в чемпионате, уступив сборной Хорватии в серии буллитов 1 — 2 (0 — 1, 0 — 0, 1 — 0, 0 — 0, 0 — 1). Чемпионами стала сборная Украины, а литовцам достались только бронзовые медали.

Ссылки 
 Статистика на сайте ИИХФ 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2016
Хоккей с шайбой в Литве